Murayama steht für:

 Kreis Murayama (Murayama-gun) der japanischen Provinz Uzen/Dewa anterior bzw. der heutigen Präfektur Yamagata von der Antike bis 1878
 vier Nachfolgelandkreise (Süd-, Ost-, West-, Nord-Murayama) der Präfektur Yamagata seit 1878, Minami-Murayama-gun, Higashi-Murayama-gun, Nishi-Murayama-gun und Kita-Murayama-gun
 Lehensgebiet Murayama (Han) (Murayama-han) des 17. Jahrhunderts in der japanischen Provinz Uzen
 Region und Unterpräfektur Murayama (Region, Yamagata) (Murayama-chihō und Murayama-shichō) der japanischen Präfektur Yamagata
 Stadt Murayama (Murayama-shi) in der Region Murayama der Präfektur Yamagata seit 1954, Japan
 „Murayama-Partei“ (Murayama-tō), mittelalterlicher Adelsklan in der japanischen Provinz Musashi, siehe Musashi shichitō („Sieben Parteien von Musashi“)
 Murayama, historische Region der japanischen Provinz Musashi/der heutigen Präfekturen Tokio und Saitama, siehe Musashimurayama#Geschichte und Higashimurayama (Tokio)
 Dorf/Stadt Murayama (Murayama-mura/-machi) in der Präfektur Tokio, bei der Erhebung zur kreisfreien Stadt 1970 in StadtMusashimurayama (Musashi-Murayama-shi) umbenannt
 (3220) Murayama, nach Sadao Murayama benannter Asteroid
 Murayama Crests, Gebirgsgruppe in der Ross Dependency, Antarktika

Murayama ist der Familienname folgender Personen:

 Hitoshi Murayama (* 1964), japanischer Physiker
 Murayama Kaita (1896–1919), japanischer Schriftsteller und Maler
 Kōta Murayama (* 1993), japanischer Langstreckenläufer
 Murayama Ryūhei (1850–1933), japanischer Herausgeber von Zeitungen und Politiker
 Takuya Murayama (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Murayama Tatsuo (1915–2010), japanischer Politiker
 Tetsuya Murayama (* 1974), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Murayama Tomiichi (* 1924), japanischer Politiker 
 Tomohiko Murayama (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Murayama Tomoyoshi (1901–1977), japanischer Schriftsteller und Theaterleiter
 Yūji Murayama (* um 1965), japanischer Badmintonspieler
 Yumi Murayama (* 1988), japanische Badmintonspielerin
 Yūsuke Murayama (* 1981), japanischer Fußballspieler